AIP steht für:
 Aeronautical Information Publication, das Luftfahrthandbuch
 Afghan Islamic Press
 air independent propulsion, außenluftunabhängige Antriebsanlage bei U-Booten
 Akute intermittierende Porphyrie, Form der Porphyrien
 Akute interstitielle Pneumonie, schwere Lungenerkrankung
 Alaskan Independence Party, politische Partei im US-Bundesstaat Alaska
 American Independent Party, US-amerikanische Partei
 American Industrial Partners, US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft
 American Institute of Physics, US-amerikanische Fachorganisation
 American International Pictures, ehemalige Filmproduktionsgesellschaft
 Archival Information Package, Element des Open Archival Information System
 Associação Industrial Portuguesa, portugiesischer Industrieverband
 Association Internationale de Papyrologues
 Astrophysikalisches Institut Potsdam, heute Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam
 Australian Institute of Physics

AiP steht für:
 Arzt im Praktikum

aip steht für:
 Burumakok (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Westneuguinea, Indonesien

Abkürzung